Боррель (; умер в 812/820) — граф Урхеля и Сердани с 798, Осоны с 799

Биография

Правление 
Точное происхождение Борреля неизвестно. Вероятно он был вестготом, участвовавшим вместе с франками в отвоевывании территории современной Каталонии у мавров. Для того, чтобы укрепить власть в этих местах, император Карл Великий основал пограничные графства, составившие Испанскую марку, в которых сажал преданных ему людей. Одним из них и стал Боррель, получивший в 798 году отвоёванные Урхель и Сердань.

В 799 году Боррель принял активное участие в завоевании территории Осоны, вошедшей в его владения, а в 801 году участвовал в завоевании Барселоны.

В 804 году и 805 году Боррель участвовал в экспедиции в Тортосу, однако не принимал участия в последующих походах 807—809 годов.

После 812 года сведения о нём пропадают. Боррель умер до 820 года. Графство Осона вошло в состав владений графа Барселоны Рампо, а Урхель и Сердань оказались в руках Аснара I Галиндеса, изгнанного из графства Арагон.

Брак и дети 
Источники ничего не сообщают о наличии жены и детей у Борреля. Однако некоторые современные исследователи полагают, что Боррель мог быть отцом Сунифреда I, родоначальником Барселонского дома.

Литература

Ссылки 
 

История Каталонии
Правители Европы IX века
Барселонский дом
Графы Урхеля
Графы Сердани
Графы Осоны